In 1981 werd de 23ste editie van de Vtoraja Liga  gespeeld, de derde hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie . Het was het eerste seizoen onder deze naam van de competitie. Daugava Riga, Dinamo Kirov en Rotor Volgograd werden kampioen.

Eerste fase

Zone I

Zone II

Zone III

Zone IV 
Torpedo Tomsk wijzigde de naam in Manometr Tomsk.

Zone V 
Sjachtjor Gorlovka wijzigde de naam in Oegoljok Gorlovka Stachanovets Stachanov in Sjachtjor Stachanov.

Zone VI 
Sohibkor Jangijoel verhuisde naar de stad Chalkabad.

Zone VII 
Metalloerg Sjymkent wijzigde de naam in Meliorator Sjymkent.

Zone VIII

Eerste fase

Tweede fase

Plaats 1-4

Plaats 5-9

Zone IX

Eerste fase

Tweede fase

Plaats 1-8

Plaats 9-16

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Tweede fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Externe link
 RSSSF

Vtoraja Liga 
Competitievoetbal 1980/81